Vítor y vítores pueden referirse a:

 El acto de vitorear y las expresiones derivadas (vivas)
 Vítor (símbolo)
 San Vítor, san Vitor, san Bítor o san Bitor
 Vítor de Gauna
 Matías Sangrador y Vítores
 San Vitores, san Vítores, san Bitores o san Bítores
 Vitores (mártir)

Lugares
 San Vitores (Medio Cudeyo), en Cantabria, España.
 San Vitores (Valdeprado del Río)
 Diego Luis de San Vitores
 Vitor (bombardeo)
 Distrito de Vítor, en Perú.
 Quebrada de Vítor, un curso natural de agua que fluye en la Región de Arica y Parinacota de Chile
 Cuenca de la quebrada de Vítor, es espacio natural comprendido por la quebrada homónima